Le  Grand Prix moto de Malaisie 1992 est la troisième manche du championnat du monde de vitesse moto 1992. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le circuit de Shah Alam. C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Classement final 500 cm

Classement final 250 cm

Classement final 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
Sport à Shah Alam
1992 en Malaisie